100-річчя з дня народження В. І. Леніна () — ювілейна монета СРСР вартістю 1 карбованець, випущена 22 квітня 1970 року. Монета присвячена 100-річчю з дня народження В. І. Леніна (1870—1924) — революціонера, політичного діяча Російської імперії і Радянського Союзу, лідера російських більшовиків, публіциста, філософа-матеріаліста. Першої Голови Раднаркому — уряду РРФСР, одного з головних творців тоталітарної держави СРСР, теоретика комунізму, лідера міжнародного комуністичного руху.

Один з організаторів збройного Жовтневого перевороту восени 1917 року та Громадянської війни в Росії. В подальшому ініціатор червоного терору та примусової заготівлі сільськогосподарських продуктів, так званої «продрозверстки», яка стала головною причиною Голоду в Україні 1921—1923 р. та Голоду в Поволжі 1921—1922 р.; конфіскації приватної власності та церковних цінностей.

Його модифікація традиційної доктрини марксизму, відповідно до специфічних російських умов, отримала назву марксизм-ленінізм і використовувалась для обґрунтування комуністичної ідеології.
У радянській історіографії і комуністичній пропаганді іменувався «вождем світового пролетаріату» та «основоположником ленінізму», всіляко оспівувався та звеличувався; про колишній культ Леніна досі свідчать численні пам'ятники на центральних площах міст і містечок на колишній території СРСР; його портрет був зображений на радянських грошових банкнотах.

Історія 
Монета карбувалася на Ленінградському монетному дворі (ЛМД).

Напередодні ювілею Леніна з'явилась ідея виконати монетни з портретами засновників марксизму-ленінізму. Для виконання ескізів першої монети на Ленінградський монетний двір запросили художника друкарської фабрики Гознака В. А. Єрмакова (Він же автор ескізів монет з портретами Маркса (1983 р.) і Енгельса (1985 р.)). Пуансони за його ескізами виготовляв головний художник-гравер ЛМД, заслужений діяч мистецтв РСФРР Н. А. Соколов.

Наймасовіша ювілейна монета СРСР, було випущено понад 100 мільйонів екземплярів.

Опис та характеристики монети

Аверс 
Герб СРСР з п'ятнадцятьма витками стрічки, ліворуч від герба — літери «СС», праворуч «СР», під гербом номінал монети «ОДИН РУБЛЬ», по колу є напис «СТО ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В. И. ЛЕНИНА».

Реверс 
Рельєфне зображення профілю В. І. Леніна, під ним по краю монети дати: «1870-1970», по колу є обідок з опуклих крапок.

Гурт 
Повторювана десять разів група з втиснутих п'ятикутної зірки і круглої точки.

Автори 
 Художник: П. Д. Волков, В. А. Єрмаков
 Скульптор: В. О. Засухін, О. В. Козлов
 Гравер пуансонів: Н. А. Соколов

Вартість монети 
Ціну монети — 1 карбованець встановив Держбанк СРСР у період реалізації монети через його філії.

Реальна ринкова ціна монети у ХХІ столітті символічна. Причина тому — надмасовий тираж монет.

Див. також 
 Пам'ятні та ювілейні монети СРСР
 Радянський карбованець
 Ювілейна монета

Примітки

Джерела 
 Опис монети на сайті fcoins.ru 

Ювілейні монети СРСР